Adde ist der Familienname folgender Personen:
 Jean Renaud Adde (* 1970), französischer Reiter
 Leo Adde (1904–1942), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger
 Yannick Adde (* 1969), französischer Segler

ADDE ist die Abkürzung für
 Alliance for Direct Democracy in Europe, eine europäische Partei